Иван Хренов:
 Хренов, Иван Александрович (1906—1975) — советский историк, директор Института славяноведения и балканистики АН СССР.
 Хренов, Иван Павлович (род. 1985) — кардиолог из Иваново, ставший известным после обращения к Владимиру Путину во время «Прямой линии» в 2010 году.
 Хренов, Иван Семёнович (диакон Иоанн; 1888—1937) — священнослужитель, репрессирован в 1937 г., святойБычков С. Святые земли русской: тысячелетие русской святости жития и жизнеописания. — М.: Белый берег, 2002. — С. 586.Иоанн Семенович Хренов // Православная энциклопедия. Т. 23. С. 310.. Примечания